Rozdział drugi – sztuka Neila Simona
 Rozdział drugi – amerykański film z 1979 w reżyserii Roberta Moore’a, adaptacja sztuki
 Rozdział drugi – album Jacka Łągwy